

Топонім

Від — річка в Німеччині, права притока Рейну
 Від — громада в Німеччині, у землі Рейнланд-Пфальц
 Від — німецьке графство (з XII ст.), з 1784 — князівство в складі Священної Римської імперії

Від — місто, штат Каліфорнія
 Від — переписна місцевість, штат Нью-Мексико

Прізвище 

 Максиміліан Від-Нойвід (1782—1867) — німецький мандрівник і натураліст з роду Відів
 Френк Від (1895—1947) — американський льотчик
 Даг Від ( 1946) — американський історик
 Майк Від ( 1967) — шведський гітарист

Див. також 
 Вид (значення)
 Віда (значення)